Стежару има више значења:

 Стежару (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Стежару (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Стежару (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Стежару (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Стежару (Јон Креанга), насеље у округу Њамц у Румунији
 Стежару (Пангараци), насеље у округу Њамц у Румунији
 Стежару (Фаркаша), насеље у округу Њамц у Румунији
 Стежару (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Стежару (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Стежару (Стежару), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Стежару (Кранђени), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Стежару (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Стежару (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Стежару (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Стежару (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији
 Општина Стежару (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији